Die Football League Third Division 1929/30 war die zehnte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Port Vale und Plymouth Argyle ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1930/31 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Hull City und Notts County die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste nur Merthyr Town sportlich absteigen. Für Merthyr Town wurde der AFC Thames in die dritte Liga aufgenommen. Die restlichen zuunterst platzierten Nordklubs Halifax Town und AFC Barrow sowie im Süden der FC Gillingham erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1930/31 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Der FC South Shields zog anschließend in die Stadt Gateshead um und nannte sich fortan AFC Gateshead.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1929-30 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1929/30
Fußballsaison 1929/30